Night Watch (englisch für „Nachtwache“) steht für:

 Night Watch (1973), britischer Spielfilm, siehe Die Nacht der tausend Augen
 Night Watch (deutsch: Wächter des Tages), erster Band (1998) der Wächter-Romane von Sergei Lukjanenko
 Night Watch (2002), Roman von Terry Pratchett, siehe Die Nachtwächter
 Night Watch (2004), russischer Spielfilm, siehe Wächter der Nacht – Nochnoi Dozor
 Night Watch (Computerspiel), 2005, Umsetzung des Romans von 2004

Siehe auch:
 Nightwatch
 Die Nachtwache